Тома́с Ферна́ндес (; 1915, Испания — дата смерти неизвестна) — кубинский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1938 года.

Карьера

Клубная 
Томас Фернандес играл за кубинский клуб «Сентро Гальего».

В сборной 
В составе сборной принял участие в чемпионате мира 1938 года. Сыграл в трёх матчах, забил решающий гол в переигровке со сборной Румынии.

Итого: 3 матча / 1 гол; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net

Футболисты Кубы
Игроки ФК «Сентро Гальего»
Игроки сборной Кубы по футболу